|}

Die Bahnstrecke Roosendaal–Vlissingen, auch Zeeuwse Lijn () oder Staatslijn F, ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn in den niederländischen Provinzen Noord-Brabant und Zeeland. Die Strecke verbindet die Großstädte Amsterdam, Den Haag und Rotterdam sowie das Ballungsgebiet Randstad mit den Regionen Walcheren, Zuid-Beveland sowie dem Westen von Noord-Brabant.

Geschichte 
Der erste Abschnitt der Strecke wurde am 23. Dezember 1863 zwischen Roosendaal und Bergen op Zoom eröffnet. Es folgten am 1. Juli 1868 der Abschnitt Bergen op Zoom – Goes und am 1. März 1872 der Abschnitt Goes – Middelburg. Vollendet wurde die Strecke am 1. November 1872 mit dem letzten Teilstück zwischen Middelburg und Vlissingen. Zwischen 1885 und 1888 baute die Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen den Abschnitt Roosendaal – Middelburg zweigleisig aus, 1894 folgte der Abschnitt Middelburg – Vlissingen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein Streckengleis abgebaut. Bis Juni 1945 war die Strecke wieder befahrbar und das zweite Gleis weitgehend wieder aufgebaut. Nach der Hollandsturmflut war der Zugverkehr für mehrere Wochen unterbrochen, zudem verzögerte das Hochwasser die vollständige Wiederherstellung des zweiten Gleises und die Elektrifizierung um drei Jahre.

Personenverkehr 
Seit 2012 hielt alle 30 Minuten ein Intercity von Vlissingen nach Amsterdam ab Bergen op Zoom an allen Bahnhöfen in Zeeland, also in Rilland-Bath, Krabbendijke, Kapelle-Biezelinge und Arnemuiden, welche dadurch zu Intercity-Bahnhöfen aufgestuft worden waren. Dieses sollte den Orten die Möglichkeit geben, ebenfalls Anschluss an die Großstädte der Niederlande sowie an die Region Randstad zu erreichen. Dadurch wurde der stündlich verkehrende Nahverkehrszug zwischen Vlissingen und Bergen op Zoom ersetzt.

Zu den Hauptverkehrszeiten fuhren zudem einzelne Expresszüge, welche zwischen Vlissingen und Bergen op Zoom nur in Middelburg und Goes hielten. Diese Züge wurden in Roosendaal mit den langsameren Zügen von Vlissingen vereinigt und boten somit ebenfalls direkte Verbindungen in die Randstad.

Seit Dezember 2021 verkehrt die Intercity-Verbindung zwischen Amsterdam und Vlissingen einmal pro Stunde beschleunigt. Zwischen Bergen op Zoom und Vlissingen hält sie ausschließlich in Goes und Middelburg. Damit wurde eine Verkürzung der Reisezeit um 15 Minuten erreicht. Als Ausgleich für die Bahnhöfe Vlissingen Souburg, Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke und Rilland-Bath wurde eine neue Sprinter-Verbindung errichtet, die montags bis freitags tagsüber alle Bahnhöfe zwischen Roosendaal und Vlissingen im Stundentakt bedient.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke RoosendaalVlissingen
Bahnstrecke RoosendaalVlissingen